Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1977. godinu je šesti put u nizu osvojio Partizan iz Beograda.

I. savezna liga 

 Izvori:  
 Jadran-Koteks : '20 - '90

II. savezna liga

III. rang natjecanja

Vojvođanska liga 

 Izvori: 
 VK Senta

Izvori 
  

1977.